Степанов, Фёдор Васильевич:
 Степанов, Фёдор Васильевич (1867—1914) — русский флейтист.
 Степанов, Фёдор Васильевич (1871—1917) — комендант Выборгской крепости, генерал-майор.